1. FFC (1. Frauenfußballclub) steht für folgende Sportvereine:

 1. FFC Bergisch Gladbach
 1. FFC Fortuna Dresden
 1. FFC Frankfurt
 1. FFC Montabaur
 1. FFC 08 Niederkirchen
 1. FFC Turbine Potsdam
 1. FFC Recklinghausen

1. FFC (1. Favoritner Fußballclub) steht für:
 1. FFC Vorwärts 06 Wien

1FFC